Schischmarjow ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Semjonowitsch Schischmarjow (1781–1835), russischer Marineoffizier und Polarforscher
 Michail Michailowitsch Schischmarjow (1883–1962), russisch-sowjetischer Revolutionär, Flugzeugbauer und Hochschullehrer